Forcadel

 Étienne Forcadel (1534-1573), écrivain et juriste français ;
 Pierre Forcadel (1500-1572), mathématicien français, frère du précédent.

Homonymie de patronyme